RTH steht als Abkürzung für:
 Rettungshubschrauber
 Rewe Touristik Hotel & Investments
 Runder Tisch Heimerziehung

Rth steht als Abkürzung für:
 Reichsthaler = 36 mgr = 24 gg = 3 Mark

Abkürzung